Marold ist der Familienname folgender Personen:

 Edith Marold (* 1942), deutsche Mediävistin
 Eva Maria Marold (* 1968), österreichische Schauspielerin und Kabarettistin
 Hannes Marold (* 1978), österreichischer Schlagerkomponist
 Helga Marold (1916–2005), deutsche Schauspielerin und Rundfunksprecherin
 Karl Marold (1904–1943), österreichischer Hilfsarbeiter und Widerstandskämpfer
 Luděk Marold (1865–1898), tschechischer Maler und Grafiker
 Torsten Marold (* 1962), deutscher Spieleautor
 Veit Theoderich Marold (auch Vitus Theodoricus Maroldus; 1603–1666), deutscher Pädagoge und Kirchenlieddichter 
 Marold (Mönch), † 1172, bayerischer Mönch

Siehe auch:
 Marolt